Алімов Анатолій Андрійович (1926—2008) — начальник Придніпровської залізниці.
 Алімов Аріф Алімович (1912) — держ. і парт. діяч, Голова Ради Міністрів Узбецької РСР.
 Алімов Дмитро Антонович (1923—?) — радянський футболіст та тренер.
 Алімов Еннан (1912) — кримськотатарський письменник і художник.
 Алімов Ігор Олександрович (*1964) — російський письменник-фантаст, вчений-китаєзнавець, драматург, перекладач та видавець.
 Алімов Рес Микитович (1923—1984) — білоруський архітектор. Кандидат наук (1971).
 Алімов Сергій Андрійович (1921—1990) — радянський футбольний арбітр.

Див. також 
 Алимов
 Алимова Олена Сергіївна

Прізвища